Сойка:
 Сойка () — вид птиц рода соек семейства врановых (см. также список других родов, содержащих в названии слово «сойка»).
 Сойка — река на острове Котельный, Якутия, приток реки Решетникова.
 Сойка, Ференц (1931—2011) — венгерский футболист.